Мы́тник ца́рский ски́петр, также мытник Ка́рлов скипетр, мытник скипетрови́дный (), — многолетнее травянистое растение семейства Заразиховые, вид рода .

Полупаразит, встречающийся во влажных местах на севере Евразии.

Ботаническое описание 

Многолетнее травянистое растение-полупаразит корневищем и тонкими корнями. Стебель 50—100 см высотой, одиночный (или стебли немногочисленные), прямостоячий, обычно безлистный или с единичными листьями.

Листья почти все — в прикорневой розетке, тёмно-зелёные, с нижней стороны — более светлые, ланцетные до продолговато-ланцетных в очертании, перисторассечённые на тупые городчатые по краям доли, на черешках.

Цветки в верхушечных колосовидных кистях, с яйцевидными зубчатыми по краю прицветниками. Чашечка с пятью треугольно-овальными зубцами, по краю единожды или дважды зубчатыми. Венчик двугубый, до 4,5 см длиной, жёлтый, нижняя губа на конце красная. Верхняя губа шлемовидная, немного загнутая, нижняя губа прямая, прижатая к верхней, трёхлопастная.

Плоды — коробочки почти шаровидной формы.

Диплоидный набор хромосом — 2n = 32.

Распространение 
Широко распространённое в северной части Евразии растение, в настоящее время становящееся всё более редким. Встречается на болотах и заливных лугах, среди кустарника.

Мытник царский скипетр — официальная цветочная эмблема шведской провинции Вестерботтен.

Таксономия

Синонимы 
 
 , nom. inval.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Красная книга Республики Беларусь
 Pedicularis sceptrum-carolinum L. // ИАС «ООПТ России»

царский скипетр
Флора Евразии
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum
Растения-паразиты